Мари́я Евге́ньевна Фосс (, Гродно, Северо-Западный край, Российская империя — 9 сентября 1955, Москва, Московская область, СССР) — российский и советский учёный-археолог, музейный работник, доктор исторических наук (1953).

Биография 
Родилась  в Гродно, Северо-Западный край, Российская империя (ныне в Белоруссии). В 1908 году переехала в Воронеж, где окончила женскую гимназию. В 1920–1922 годах училась на факультете общественных наук Воронежского университета, в 1921–1922 годах на археологическом отделении в воронежском филиале Московского Археологического института. Работала научной сотрудницей Воронежского губернского музея. 

В 1922 году переехала в Москву, где в 1925 году окончила археологическое отделение МГУ. Ученица В. А. Городцова. 
В этом же году устроилась на работу в ГИМ, с 1944 года также в Институте истории материальной культуры. 

В 1953 году защитила докторскую диссертацию на тему «Древнейшая история Севера Европейской части СССР».

Научная деятельность 
Часто выезжала в археологические экспедиции, раскопки и разведки от чернозёмных до северных областей РСФСР. Автор работ по неолиту этих регионов, в том числе базовые по керамике, районированию и периодизации неолита (с А. Я. Брюсовым) и бронзового века лесной зоны. Соавтор ряда экспозиций и каталогов ГИМ.

Некоторые работы:
 Стоянка Кубенино // Советская археология. 1940. Вып. 5;
 Стоянка Веретье // Тр. ГИМ. 1941. Вып. 12;
 Древнейшая история Севера Европейской части СССР. М., 1952.

Примечания

Литература 
 
 Кашина Е. А., Якушкина М. М. М. Е. Фосс и Государственный исторический музей // Уральский исторический вестник. 2015. № 3(48).
 Памяти М. Е. Фосс // Краткие сообщения… Института истории материальной культуры. 1956. Вып. 64 (библ.);
 Якушкина М. М. Личный архив М. Е. Фосс… // Человек и древности. М., 2010.

Выпускники МГУ